Erich Fromm ist der Name folgender Personen:
 Erich Fromm (Pfarrer) (1892–1945),  deutsch-christlicher Pfarrer
 Erich Fromm (1900–1980), deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker und Philosoph